Plusieurs îles portent le nom du président américain Roosevelt :
 île Roosevelt, une île de l'Antarctique
 Roosevelt Island, une île sur l'East River, dans la ville de New York
 Theodore Roosevelt Island, un parc national américain situé sur la rivière Potomac dans le Washington, D.C..